Dactylanthus kan syfta på:

 Dactylanthus (djur) – ett släkte av havsanemoner
 Dactylanthus (växter) – ett släkte av växter